Gesteente, het geconsolideerde, vaste materiaal in de ondergrond
 Steen (materiaal), een harde stof met een minerale samenstelling
 Bouwsteen, een stuk daarvan gebruikt als bouwmateriaal
 Steen (afzettingsgesteente), een afzettingsgesteente
 Edelsteen, een bijzonder organisch gesteente
 Zwerfsteen, een stuk gesteente dat door een gletsjer of ijskap is meegevoerd

Steenachtige voorwerpen
 Hagel (neerslag) oftewel hagelstenen
 Dobbelsteen
 een pit van een steenvrucht

Anatomie
niersteen, 
blaassteen
galsteen

Steen als bouwwerk
De naam "Steen" werd gegeven aan stenen burchten, en aan stenen huizen die vanaf de 12e eeuw gebouwd werden voor rijke families, in tegenstelling tot de in hout gebouwde huizen:
 Het Steen (Antwerpen), deel van een voormalige ringwalburg aan de rechter Schelde-oever in de stad Antwerpen
 Het Steen (Delft), toren en gevangenis van Stadhuis van Delft
 Het Steen (Elewijt), een kasteel in Elewijt
 Geeraard de Duivelsteen (Gent)
 Gravensteen (Gent)
 Steen (Brussel)
 Oude Steen (Brugge)
 Het Steen (Brugge), een grafelijk verblijf en gevangenis

Personen met de naam Steen
 Jan Steen, een Nederlands kunstschilder
 Jan Steen (beeldhouwer), een Nederlands beeldhouwer
 Johannes Steen, een Noors politicus
 Steen (rapper), een Nederlands rapper
 Steen Thychosen, een Deens voetballer en voetbalcoach

Overige betekenissen
 Steen (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten
 Steen (motormerk), een historisch Amerikaans motormerk
 VV STEEN, een voetbalvereniging uit Sint Jansteen
 Chenin Blanc, Steen, als de Zuid-Afrikaanse benaming voor het druivenras 
 Stenen (Kalix), een Zweeds eiland